«Against the Wind» () — песня, записанная валлийской певицей Бонни Тайлер для её восьмого студийного альбома Bitterblue. Она была написана Дитером Боленом, который спродюсировал песню вместе с Луисом Родригесом. Песня была выпущена лейблом Hansa Records в 1991 году как второй сингл, после заглавного трека альбома. Пеня имела коммерческий успех в Европе, войдя в топ-40 чартов Германии и Австрии.

Список композиций 
7" single
 «Against the Wind» (Radio Mix) — 3:37
 «Against the Wind» (Instrumental) — 3:37

CD / 12" single
 «Against the Wind» (Radio Mix) — 3:41
 «Against the Wind» (Long Version) — 5:07
 «Against the Wind» (Instrumental) — 3:41

Чарты

Примечания

Ссылки 



Песни 1991 года
Песни Бонни Тайлер
Синглы Hansa Records
Песни, написанные Дитером Боленом
Песни, спродюсированные Дитером Боленом